Querstrich steht für:

 Schrägstrich, Schriftzeichen: /
 Makron, waagerechter Strich als Betonungszeichen
 Querstrichakzent, auch Balken, diakritisches Zeichen

Siehe auch:
 waagerechter Strich (Begriffsklärung)